gewone pofadder, een slangensoort
 pofadders, het geslacht waartoe deze behoort
 Pofadder (plaats), een plaats in Zuid-Afrika